Die orthodoxe Kirche zur Geburt der Allheiligen Gottesmutter in Dimitrovgrad (damals Zaribrod) wurde 1894 erbaut. Ihre Ikonostase wurde von Schülern der Samokower Kunstschule aus Kirschholz geschnitzt und gilt als einzigartig im heutigen Serbien.

Nach dem Russisch-Osmanischen Krieg 1877/78, dem Frieden von San Stefano und dem Berliner Kongress wurde Zaribrod 1878 Teil des Fürstentums Bulgarien und Zentrum eines gleichnamigen Verwaltungsbezirks, in dem keine Schule und Kirchengebäude existierten. Nach der Fertigstellung der Schule entschied der Gemeinderat am 15. Juli 1888, eine Kommission zum Bau einer Kirche zu bilden. Zwei Jahre später überwies das bulgarische Religionsministerium 10.000 und ein Jahr später weitere 5.000 Lewa für den Bau. 1894 wurde die Kirche fertiggestellt und eingeweiht.

Einzelnachweise

Weblinks 

Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Dimitrovgrad
Opština Dimitrovgrad
Erbaut in den 1890er Jahren